Куба́нский госуда́рственный университе́т (КубГУ) — высшее учебное заведение в Краснодаре. Является одним из крупнейших и старейших университетов юга России.

История 
Основан 5 (18) сентября 1920 года как Институт народного образования, затем переименован в Кубанский высший педагогический институт. 19 сентября 1924 года постановлением СНК РСФСР Кубанский высший педагогический институт был утверждён в числе других педагогических институтов страны в составе шести учебных отделений. В 1931 году институт был переименован в Кубанский агрономический педагогический институт. В 1933 году переименован в Краснодарский государственный педагогический и учительский институт им. 15-летия ВЛКСМ. В конце 40-х годов переименован в Краснодарский государственный педагогический институт им. 15-летия ВЛКСМ. 18 февраля 1970 года Краснодарский государственный педагогический институт был преобразован в Кубанский государственный университет.

В 2002 году университет был награждён Российско-Швейцарским бизнес-клубом золотой медалью за безупречную деловую репутацию. В 2004 и 2005 годах университет вошёл в сотню лучших вузов России и был отмечен золотой медалью «Европейское качество».

В январе 2006 года ректор вуза академик РАН В. А. Бабешко был избран почётным сенатором Высшей технико-экономической школы г. Берлина. Звание почётного профессора КубГУ носят известные учёные, политические и общественные деятели: экс-премьер-министр Российской Федерации, президент Торгово-промышленной палаты РФ академик Е. М. Примаков, депутат Государственной Думы России академик М. Ч. Залиханов, Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в России в 2002—2005 гг. Г. Ф. фон Плётц, ректор МГУ академик В. А. Садовничий, профессор Университета Теннесси (США) Р. Уильямс, экс-президент Ассоциации колледжей Среднего Запада (США) Э. Хейфорд.

14 ноября 2008 года ректором КубГУ стал М. Б. Астапов, ранее возглавлявший департамент образования Краснодарского края.

Кубанский государственный университет является партнёром благотворительного фонда О. Дерипаски «Вольное дело».

Рейтинги 

В 2009 году, согласно рейтингу независимого рейтингового агентства «РейтОР» КубГУ занял 314 место в мире, став 10-м среди российских вузов.

В 2014 году агентство «Эксперт РА», включило ВУЗ в список лучших высших учебных заведений Содружества Независимых Государств, где ему был присвоен рейтинговый класс «Е».

В 2020 году КубГУ занял 58-ое место в рейтинге 100 лучших российских вузов – 2020 по версии Forbes

Научные исследования 
Особенностью научно-исследовательской деятельности Кубанского госуниверситета является продвижение фундаментальной науки в прикладные исследования и внедрение результатов в практику. Признание в стране и за рубежом получили достижения научной школы ректора КубГУ академика В. А. Бабешко. В 2001 году за цикл работ «Динамические контактные задачи механики сплошных сред» три представителя этой школы были удостоены Государственной премии России.

Уникальные разработки в области сейсмологии позволили создать обоснованную теорию прогноза сейсмичности и зарождения землетрясений, а также выработать новые эффективные методы поиска полезных ископаемых. Широкое применение нашли разработанные в Кубанском университете технологии биоремедиации почв, позволяющие в сжатые сроки восстановить микробное биоразнообразие загрязненных почвогрунтов. Производимые в вузе лазерные кристаллы на основе редкоземельных элементов приобретаются компаниями США, Франции, Германии. Работа учёных ведется и в актуальной сегодня области нанотехнологий, которые позволят достичь нового уровня миниатюризации и высокой эффективности телекоммуникационных систем, компьютерной техники, электрических и химических микродвигателей и т. д.

Кубанский госуниверситет уделяет внимание проблемам региона: совместно с ЮНЦ РАН реализуется программа «Академические прикладные научные проблемы Краснодарского края», по заказам администрации края выполняются программы по оценке сейсмичности Краснодарского края и по снижению рисков от стихийных явлений. КубГУ ведет работу по восстановлению точных данных по истории Кубани в период после Октябрьской революции. С этой целью вуз установил тесные контакты с представителями казачества за рубежом, изучает литературное наследие того времени, издает материалы, правильно отражающие ход истории, способствуя при этом возрождению духовности на Кубани. Вообще, учёные вуза ведут исследования практически по всем значимым направлениям науки. Технопарк «Университет», представляя научную продукцию вуза на многих международных и всероссийских выставках, получил более 70 медалей разных достоинств и около 100 дипломов.

Кубанский государственный университет обладает многочисленными научными и образовательными связями с университетами и исследовательскими центрами разных стран мира, было заключено более 50 договоров с вузами стран Европы, Америки, Азии. КубГУ является членом Европейской и Евразийской ассоциаций, сотрудничает с Ассоциацией колледжей Среднего Запада США, международными фондами IREX, ACIE, Fulbright, DAAD, EAD и т. д. На базе Интернет-центра (КубГУ) открыта региональная сетевая академия CISCO

Факультеты

Резонансные события 
По результатам экспертиз «Диссернета», у ректора Михаила Борисовича Астапова и нескольких преподавателей КубГУ были обнаружены диссертации, содержащие признаки нарушения академической этики (плагиат). Всего в КубГУ было обнаружено около 50 подобных диссертаций.

11 апреля 2013 года на основании материалов оперативно-розыскной деятельности ведомства было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении профессора Кубанского государственного университета Михаила Саввы. Многие сторонники Саввы и правозащитники считают дело политически заказным, так как профессор написал статью, критикующую методы работы ФСБ с краснодарскими НКО. Статья вышла уже после его ареста. Среди героев статьи была некоммерческая организация, представляющая таджикскую диаспору. После вмешательства уполномоченного по правам человека Владимира Лукина суд отпустил Михаила Савву под домашний арест. Позже Михаилу Савве удалось выехать за пределы Российской Федерации.

Ректоры 
 Маркс, Никандр Николаевич — 1920
 Бабешко, Владимир Андреевич — 1982—2008
 Астапов, Михаил Борисович — с 2008

Филиалы в городах 
 Армавир
 Геленджик
 Новороссийск
 Славянск-на-Кубани
 Тихорецк

См. также 
 Астрофизическая обсерватория КубГУ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КубГУ
 Дважды без вести пропавшие /Бойко В. //Парламентская газета, 14.09.2001 г. − с.17 — http://oniviya.ucoz.ru/news/spiski_skorbnye_no_dohodnye/2019-06-10-34
 Ректорат опровергает, студент располагает /Виктор Бойко // Кубань сегодня . — 16 мая 2002 г. — с.2 — http://oniviya.ucoz.ru/news/igry_rektorata/2017-11-17-22

Ассоциация классических университетов России